Волейбольный турнир VII летней Спартакиады народов СССР был проведён с 22 июля по 4 августа 1979 года в Москве.

Система проведения 
В турнире приняли участие сборные команды всех 15 союзных республик, Москвы и Ленинграда, а также приглашённые сборные Японии, США, Кубы и Польши.  

Соревнования состояли из предварительного, полуфинального и финального этапов. На предварительном этапе 17 команд-участниц (сборные союзных республик, Москвы и Ленинграда) разделены на 4 подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в полуфинальный этап, где к ним присоединились 4 приглашённые сборные. 12 команд-участниц полуфинальной стадии были разбиты на две группы, в которых играли по круговой системе. Команды, занявшие в группах одинаковые места, в стыковых матчах финального этапа определяют итоговую расстановку мест с 1-го по 12-е.

Итоговые 13—16-е и 17—21-е места по круговой системе разыгрывают команды, занявшие в подгруппах предварительного этапа соответственно 3-и и 4—5-е места.

Результаты

Предварительный этап

Подгруппа 1

Подгруппа 2

Подгруппа 3

Подгруппа 4

Полуфинальный этап

Группа «А»

Группа «Б»

Финальный этап 
 Матч за 1-е место. Япония — РСФСР 3:1.
 Матч за 3-е место. США — Ленинград 3:0.
 Матч за 5-е место. Куба — Украинская ССР 3:1.
 Матч за 7-е место. Москва — Латвийская ССР 3:0.
 Матч за 9-е место. Узбекская ССР — Белорусская ССР 3:0.
 Матч за 11-е место. Казахская ССР — Польша 3:0.

За 13—16 места

За 17—21 места 
Курсивом выделен результат матча предварительного этапа, пошедший в зачёт классификационного раунда за 17—21-е места

Призёры 
  Япония: М.Есикага, М.Икэдзи, Ю.Ёкояма, Р.Мицухара, Т.Намэкава, Я.Нисида, К.Огава, М.Сасаки, М.Симидзу, Н.Танака, Т.Тиба, Ю.Эгами. Тренер — Кодзи Кодзима.

  РСФСР: Елена Андреюк, Елена Ахаминова, Лидия Логинова, Ирина Макогонова, Светлана Никишина, Надежда Радзевич, Наталья Разумова, Ольга Соловова (все — «Уралочка» Свердловск), Татьяна Куницкая (Попова), Р.Салова (обе — «Кировец» Новосибирск), Г.Икомасова (МОПИ Московская обл.). Тренер — Николай Карполь.

  США: Ж.Байер, Каролин Беккер, Л.Брэсси, Джули Воллертсен, Сьюзан Вудстра, Дебби Грин, Рита Крокетт, Д.Лэдрет, Д.Маккормик, Д.Плейс, Лори Флэшмейер, Фло Хаймэн. Тренер — Ари Селинджер.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1979

Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1979 год в волейболе
Летняя Спартакиада народов СССР 1979